12-й женский молодёжный чемпионат мира по волейболу проходил с 6 по 14 сентября 2003 года в Супханбури (Таиланд) с участием 16 сборных команд, составленных из игроков не старше 20 лет. Чемпионский титул в 4-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла молодёжная сборная Бразилии.

Команды-участницы 
 Таиланд — команда страны-организатора;
 Польша — по итогам молодёжного чемпионата Европы 2002;
 Китай, Тайвань, Южная Корея — по итогам молодёжного чемпионата Азии 2002;
 Пуэрто-Рико — по итогам молодёжного чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) 2002;
 Бразилия — по итогам молодёжного чемпионата Южной Америки 2002;
 Алжир — по итогам молодёжного чемпионата Африки 2002;
 Украина, Белоруссия, Нидерланды, Германия, Россия, Турция — по итогам европейской квалификации;
 Куба — по итогам североамериканской квалификации;
 Венесуэла — по итогам южноамериканской квалификации.

Квалификация 
Всего для участия в чемпионате мира квалифицировались 16 команд. Кроме сборной Таиланда, представлявшей страну-хозяйку чемпионата, 5 команд преодолели отбор по итогам пяти континентальных чемпионатов. Остальные 10 путёвок должны были быть распределены по итогам континентальных квалификационных турниров (6 мест предоставлено Европе и по одному — представителям других конфедераций). Азиатский и африканский турниры не состоялись и два вакантных места предоставлены Азии по итогам её континентального первенства.  

* Южная Корея в числе участников заменила вторую команду Африки.
** Турция получила путёвку на чемпионат мира в качестве команды, имевшей лучшие показатели среди занявших в группах европейской квалификации вторые места.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 16 команд-участниц были разбиты на 4 группы, в которых играли в один круг. Победители групп напрямую вышли в четвертьфинал плей-офф. Команды, занявшие в группах 2-е и 3-е места, образовали 4 пары 1/8 финала, победители в которых также вышли в четвертьфинал. Четвертьфиналисты по системе с выбыванием определили участников финала, которые разыграли первенство.

Предварительный этап

Группа A 

6 сентября
 Нидерланды — Венесуэла 3:0 (25:21, 25:22, 25:9); Таиланд — Алжир 3:1 (25:13, 25:21, 16:25, 25:22).

7 сентября
 Венесуэла — Алжир 3:1 (25:22, 19:25, 25:20, 25:21); Нидерланды — Таиланд 3:0 (25:11, 26:24, 25:13).

8 сентября
 Нидерланды — Алжир 3:0 (25:20, 25:9, 25:18); Венесуэла — Таиланд 3:2 (22:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:11).

Группа В 

6 сентября
 Южная Корея — Пуэрто-Рико 3:0 (25:20, 25:18, 25:13); Россия — Белоруссия 3:1 (25:18, 25:27, 25:22, 25:22).

7 сентября
 Белоруссия — Пуэрто-Рико 3:1 (20:25, 25:10, 25:9, 25:22); Южная Корея — Россия 3:2 (23:25, 25:14, 25:21, 13:25, 16:14).

8 сентября
 Россия — Пуэрто-Рико 3:0 (25:15, 26:24, 25:15); Белоруссия — Южная Корея 3:2 (15:25, 25:20, 24:26, 25:20, 15:9).

Группа С 

6 сентября
 Китай — Украина 3:0 (25:16, 25:20, 25:14); Германия — Тайвань 3:0 (25:17, 25:21, 26:24).

7 сентября
 Германия — Украина 3:2 (25:20, 23:25, 21:25, 25:14, 15:8); Китай — Тайвань 3:0 (25:18, 25:16, 25:20).

8 сентября
 Германия — Китай 3:0 (25:16, 25:22, 29:27); Украина — Тайвань 3:1 (25:21, 25:22, 20:25, 25:16).

Группа D 

6 сентября
 Польша — Турция 3:0 (25:14, 25:22, 25:20); Бразилия — Куба 3:0 (25:19, 25:21, 25:14).

7 сентября
 Турция — Куба 3:1 (25:13, 23:25, 25:12, 25:23); Бразилия — Польша 3:0 (25:22, 25:20, 25:21).

8 сентября
 Бразилия — Турция 3:1 (27:25, 25:18, 17:25, 25:20); Польша — Куба 3:1 (25:17, 25:11, 21:25, 25:22).

Классификационные матчи 
10 сентября
 Нидерланды — Германия 3:2 (25:23, 22:25, 25:18, 20:25, 15:12).
 Бразилия — Россия 3:2 (25:19, 22:25, 31:33, 27:25, 17:15).

Плей-офф

1/8 финала 
10 сентября
 Белоруссия — Венесуэла 3:0 (25:19, 25:18, 25:16).
 Украина — Южная Корея 3:1 (24:26, 25:18, 25:23, 25:18).
 Китай — Турция 3:0 (25:17, 25:17, 25:19).
 Польша — Таиланд 3:2 (25:18, 24:26, 25:18, 25:27, 15:7).

Четвертьфинал 
12 сентября
 Польша — Германия 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:17).
 Китай — Россия 3:2 (25:19, 17:25, 19:25, 25:20, 15:9).
 Бразилия — Белоруссия 3:1 (25:17, 25:16, 26:28, 25:22).
 Нидерланды — Украина 3:2 (25:20, 20:25, 25:22, 17:25, 15:11).

Полуфинал за 5—8-е места 
13 сентября
 Германия — Белоруссия 3:1 (25:21, 25:20, 23:25, 25:21).
 Украина — Россия 3:2 (21:25, 25:19, 18:25, 25:15, 28:26).

Полуфинал за 1—4-е места 
13 сентября
 Бразилия — Польша 3:1 (25:23, 25:20, 16:25, 25:17).
 Китай — Нидерланды 3:2 (25:17, 25:20, 28:30, 20:25, 15:4).

Матч за 7-е место 
14 сентября
 Белоруссия — Россия 3:2 (26:24, 25:18, 18:25, 18:25, 15:8).

Матч за 5-е место 
14 сентября
 Германия — Украина 3:1 (17:25, 25:20, 25:18, 26:24).

Матч за 3-е место 
14 сентября
 Польша — Нидерланды 3:0 (28:26, 25:23, 25:14).

Финал 
14 сентября
 Бразилия — Китай 3:2 (22:25, 25:22, 25:17, 21:25, 15:10).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Бразилия: Фернанда Грицбах, Даниэль Линс, Камила Адан, Таиса Менезис, Фабиана Клаудино, Фернанда Алвис, Мари Мендис, Алессандра Сперб, Дайзе Фигейредо, Жойс Силва, Жойс Викталино, Элимара Силва. Главный тренер — Вадсон Лима.

  Китай: Ван Кэкэ, Ван Имэй, Ян Шуан, Сюэ Мин, Люй Цянь, Люй Янь, Юй Чуньлин, Ван Лэй, Гуань Цзинцзин, Ван Тин, Ин Мэн, Ши Фэй. Главный тренер — Цай Бинь.

  Польша: Анна Верблиньская, Габриэла Булавчик, Милена Радецкая, Юстина Вильк, Йоанна Качор, Изабела Ковалиньская, Агата Савицкая, Агнешка Митрега, Ига Василевская, Паулина Брыс, Сильвия Войцеская, Ана Подолец. Главный тренер — Анджей Пец.

Индивидуальные призы 

 Лучшая связующая:  Гуань Цзинцзин
 Лучшая нападающая:  Фабиана Клаудино
 Лучшая блокирующая:  Кристиане Фюрст
 Лучшая в защите:  Агата Савицкая
 Лучшая на подаче:  Манон Флир
 Лучшая на приёме:  Агата Савицкая
 Самая результативная:  Манон Флир

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Архив волейбольных результатов
 World Championships U20 2003. women.volleybox

Чемпионаты мира в Таиланде